

Geografia

Croazia 

 Gaza – isolotto disabitato della Croazia facente parte dell'arcipelago delle isole Brioni

Mozambico 

 Provincia di Gaza – provincia del Mozambico

Palestina 

 Striscia di Gaza – territorio palestinese
 Gaza – città nella striscia di Gaza, conosciuta anche come Città di Gaza
 Governatorato di Gaza – governatorato dello Stato di Palestina

Stati Uniti d'America 

 Gaza (Iowa) – area non incorporata degli Stati Uniti d'America
 Gaza – villaggio facente parte del comune di Sanbornton nel New Hampshire

Storia 

 Impero di Gaza – regno Ngoni esistito nell'Africa meridionale

Scienza 

 Gaza (zoologia) – genere di lumache di mare